Ghislieri steht für:

 Papst Pius V. (bürgerlicher Name: Antonio Michele Ghislieri)
 Collegio Ghislieri, ein Studenteninternat in Pavia